Barry County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Barry County (Michigan) – okres státu Michigan
 Barry County (Missouri) – okres státu Missouri